Акуапа има више значења:

 Акуапа (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Акуапа (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Акуапа (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Акуапа (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику